Thinadhoo ist der Name mehrerer Inseln der Malediven:

 Thinadhoo (Huvadhu-Atoll), Insel im Verwaltungsatoll Gaafu Dhaalu
 Thinadhoo (Felidhu-Atoll), Insel im Verwaltungsatoll Vaavu
 Thinadhoo, untergegangene Insel im Verwaltungsatoll Haa Alif